Adeps (lateinisch; „Fett“) steht für
 Fett, etwa Adeps solidus (Hartfett), siehe Suppositorium
 fettähnliche Substanz wie Talg, Schmalz oder „Wachs“, siehe
 Wollwachs (Adeps lanae)
 Lanosterin, Bestandteil von Wollwachs
 Menschenfett (Adeps humani)
 Schweineschmalz (Adeps suillus)

Adeps oder ADEPS steht für
 Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air, siehe Königliches Militärinstitut für Leibeserziehung

ADEPs steht für
 Acyldepsipeptide

Siehe auch:
 Adipositas
 Adipocire